Ademir da Guia — futebolista brasileiro, meia do Palmeiras e da seleção brasileira
 Ademir de Menezes — futebolista brasileiro, atacante do Vasco da Gama e da seleção brasileira
 Ademir Roque Kaefer — futebolista brasileiro, volante do Cruzeiro

Desambiguações de antropônimos